Washington Senators is een voormalige Amerikaanse voetbalclub uit Washington D.C.. De club werd opgericht in 1894 en opgeheven in 1895. De club was de voetbal afdeling van de voormalige honkbalclub Washington Senators wat uitkwam in de National League.

Amerikaanse voetbalclub
Sportclub in Washington D.C.